Сыщики под прикрытием (, другое название: Мортадело и Филемон против Джимми Торчка) — испанский мультфильм  основанный на комиксах Франциско Ибаньеса.

Мультфильм в России не был показан в кинотеатрах, но зато в интернете есть озвучка на русском.

Сюжет 
Джимми и его приспешники украли совершенно секретный документ из штаб-квартиры T.I.A., который может высмеять их перед всеми другими шпионскими агентствами. У суперинтенданта не будет выбора, кроме как отдать приказ доставить его Мортадело и Филемону. Что еще хуже, опасный преступник Трончамулас сбежал из тюрьмы и планирует отомстить Филемону за то, что он арестовал его в прошлом. В конце концов они будут вынуждены объединиться, чтобы найти убежище Джимми. Тем временем профессор Бактерио пытается помочь паре агентов своим последним изобретением: «реверсицином», инъекционным препаратом, который превращает людей в полную противоположность тому, кем они являются или думают.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультфильмы 2014 года
Полнометражные мультфильмы Испании
Фильмы Испании 2014 года
Мультфильмы на испанском языке